Denet est un nom de famille. Il peut faire référence à:
 Albert Denet (1926-2012), un résistant français de la Seconde Guerre mondiale
 Charles Denet (1853-1939), un peintre français